El concierto puede hacer referencia a:

 El concierto, álbum del cantante Luis Miguel de 1994.
 El concierto, película francesa de 2009.
 El concierto de San Ovidio, obra en tres actos de teatro de Antonio Buero Vallejo.
 El concierto subacuático, sexto álbum en vivo de la etapa solista del músico argentino Charly García.
 El concierto... En vivo, álbum en vivo de la cantante española Rocío Dúrcal.
 El concierto para la Ciudad de Nueva York fue un concierto a beneficio, que tuvo lugar el 20 de octubre de 2001.
 El concierto Tour, una gira de conciertos perteneciente al cantautor mexicano Luis Miguel.
 El concierto (álbum de Yuri), segundo álbum en vivo realizado por la cantante mexicana de pop latino Yuri.
 El Concierto Tour Más '98, un concierto musical del cantautor y músico español Alejandro Sanz.
 El Concierto (Vermeer), una pintura de Johannes Vermeer datada de mediados de la década de 1660.